Yo, El Vaquilla è un film del 1985, diretto da Jose Antonio de la Loma.

Trama 
Juan José Moreno Cuenca, noto come el Vaquilla, ha 23 anni e racconta la sua storia di criminale.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici